een gemeente in Roemenië:
Farcașa, district Neamț
Fărcașa, district Maramureș